Phosphin steht für

 Phosphine, chemische Verbindungen aus dreiwertigen Phosphor mit Wasserstoff oder organischen Substituenten
 Monophosphan, chemische Verbindung des Elements Phosphor mit der Summenformel PH3